Нахар — многозначный термин.
 Нахар — группа горных вершин на Кавказе.
 Нахар — денежная единица непризнанной Чеченской Республики Ичкерия.
 Нахар, Энди (род. 1993) — гондурасский футболист, защитник.